Владимир Николаевич Разумовский (род. 30 июля 1972, Донецк, Украинская ССР) — растениевод, президент Союза производителей посадочного материала Украины. Отмечен почетным знаком «Заслуженный предприниматель Украины» и «За благотворительность и меценатство». 
С 1998 года и по настоящее время — владелец "Фабрики декоративных растений" (Донецк, Украина). Предприятие является лауреатом общенационального конкурса «Вища проба». Создатель логистического оператора на рынке растениеводства "Botanic Market"(Борисполь, Украина).

Меценатство
Апрель 2010 г. – подарил г. Донецку на 1 миллион гривен посадочного материала собственного производства для озеленения города к Евро-2012.
Март 2013г. – предложение «Киевзеленстрой» подарить г. Киеву зеленых насаждений на 1млн гривен. Получил отказ.
Многоразовые благотворительные акции образовательным учреждениям Донецкой области, безоплатное благоустройство и озеленение Донецка.

Общественная деятельность
С 2006 г.  — президент Всеукраинского союза производителей посадочного материала;
 член Совета предпринимателей при кабинете министров Украины;
 участник и спикер профильных выставок.

Примечания